Список ссавців Болгарії містить перелік видів, зареєстрованих на території Болгарії (південна Європа) згідно з МСОП. Список не містить свійських та забрідлих тварин. Список налічує 18 видів ряду Хижі (Carnivora), 8 — ряду Cetartiodactyla, 32 — Рукокрилі (Chiroptera), 11 — Комахоїдні (Eulipotyphla), 2 — Зайцеподібні (Lagomorpha) і 30 видів з ряду Гризуни (Rodentia).

Природоохоронні статуси 
Зі 101 зазначеного в таблиці виду, 1 перебуває на межі зникнення, 1 — під загрозою вимирання, 6 є уразливими, 8 — близькі до загрозливого стану.

Природоохоронні статуси за оцінками МСОП, позначено так:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Болгарія
Списки:Болгарія
Фауна Болгарії